Bolesław Kowalski (1885–1945) – profesor nauk medycznych, wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim
 Bolesław „Bolo” Kowalski (1928–2015) – prawnik i żeglarz
 Bolesław Kowalski (1917–2018) ps. „Wicher” – żołnierz WP, partyzant ZWZ i AK, działacz kombatancki
 Bolesław Kowalski (1915–1944) ps. „Ryszard” – żołnierz WP, bojownik GL PPR i AL, powstaniec warszawski
 Bolesław Kowalski (1924–1966) ps. „Cień” (właśc. Bolesław Kaźmirak) – partyzant GL PPR i AL, żołnierz LWP